Everyman è una morality play inglese del tardo XV secolo, all'incirca del 1485. Di autore anonimo, si tratta di un dramma religioso probabilmente derivato da un altro lavoro, Elckerlijc, di origine fiamminga.

Nel testo, fortemente allegorico, è presente la personificazione delle Virtù e dei Vizi in perenne contrasto tra loro; elemento, questo, tipico del teatro medievale, che traeva spesso spunto da argomenti di ambito religioso.

Di tradizione orale, l'opera verrà trascritta solo alla fine del XV secolo.

Trama
La storia comincia con Dio che, guardando dal paradiso sulla terra, focalizza la sua attenzione su "Everyman" (lett. "Ogniuomo"), che è la figura dell'uomo comune. Dio decide, allora, di mandare da Everyman la Morte stessa, che dirà al protagonista che, senza aspettare oltre, egli dovrà giungere al cospetto divino per essere giudicato. Compresa la situazione, Everyman offre alla Morte del denaro perché questa faccia a meno di lui, ma lei rifiuta e gli dice che, piuttosto, ciò che può fare è scegliere degli accompagnatori che gli stiano accanto nel momento del giudizio. Everyman chiede dunque aiuto a Buone Azioni e Conoscenza, che gli consigliano di portare con sé anche Discrezione, Forza e Bellezza. Quando, però, Everyman muore dopo aver ricevuto l'Estrema Unzione, le ultime tre lo abbandonano, insieme a Conoscenza, una dopo l'altra; sarà solo Buone Azioni, dunque, a rimanere con lui davanti a Dio.

Rappresentazioni 
Everyman è stato uno dei drammi mandati in scena a Broadway all'inizio del Novecento da Ben Greet, regista britannico; Greet si distinse, in particolar modo, per la sua decisione di assegnare il ruolo di Everyman a una donna, Edith Wynne Matthison (cosa, per l'epoca, piuttosto inusuale). La rappresentazione ebbe un grande successo di pubblico.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Opere teatrali di autori britannici